DJO est un code qui peut signifier :
 .

DJO est un sigle qui peut signifier :
 Direction des Journaux officiels.

 Ibrahim Djo, un musicien malien.
Code